МОК — аббревиатура:
 Международный олимпийский комитет
 Международный ответный купон
 Минутный объем кровообращения
 Минный офицерский класс
 Международный орнитологический комитет

См. также 
 Мок